Meaford peut faire référence à :
 Meaford (Ontario), au Canada,
 Meaford (Staffordshire), en Angleterre,
 Meaford Hall dans le Staffordshire, en Angleterre,
 Meaford Power Station, centrale électrique située à Meaford.